Angle Peak kan syfta på följande:

 Angle Peak, Alberta, ett berg i Kanada
 Angle Peak, Antarktis, ett berg i Antarktis